Koloa ist der Name folgender Orte:

 Koloa (Hawaii), Siedlung im Kauai County im Bundesstaat Hawaii der Vereinigten Staaten von Amerika
 Koloa (Vavaʻu), Insel der Inselgruppe Vavaʻu in Tonga